
Zlot se poate referi la:

Localități 
 Zlot, sat în Serbia

Diverse 
 Zlot polonez, moneda națională a Poloniei